Ermanno Carlotto (1878-1900) – marinaio italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria.
 Ermanno Carlotto – cannoniera della Regia Marina italiana.
 Caserma Ermanno Carlotto – edificio delle Forze Armate italiane a Tientsin.

Pagine correlate 
Carlotto